Академическая может означать:

 
 Академическая — платформа Восточно-Сибирской железной дороги в черте Иркутска.
 Академическая (станция) — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги. Ранее Зареченская.
  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также